Nemanoke är ett släkte av rundmaskar. Nemanoke ingår i familjen Drilonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Nemanoke